Санта-Лусия () — город на юге Уругвая, на крайнем западе департамента Канелонес.

География 
Расположен примерно в 60 км к северо-западу от столицы страны, города Монтевидео и в 15 км от города Канелонес, на пересечении дорог № 11 и № 63. Через северо-западную оконечность города протекает река Санта-Лусия, давшая ему название.

История 
Санта-Лусия была основана в 1782 году с названием Вилья-Сан-Хуан-Баутиста. 15 июня 1925 года получила статус города (Ciudad).

Население 
Население города по данным на 2011 год составляет 16 742 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Известные уроженцы 
 Соило Сальдомбиде — выдающийся уругвайский футболист, Олимпийский чемпион 1924, 2-кратный чемпион Южной Америки, чемпион мира 1930
 Эухенио Фигередо — уругвайский футбольный функционер, президент Ассоциации футбола Уругвая (1997—2006), 10-й президент КОНМЕБОЛ (с 2013 года)
 Хосе Кансела — уругвайский футболист
 Анхело Палесо — уругвайский футболист
 Вальтер Санторо — уругвайский политик

Примечания 

Города Уругвая